Repellering - olika betydelser.

Repellera betyder stöta ifrån sig, stöta bort. Begreppet förekommer i olika sammanhang, däribland:

Bergsnedfirning. Att repellera sig ner för en klippvägg eller bro via rep.
elektromagnetisk term. Likadana fysiska laddningar repellerar varandra.

Fysikalisk kemi
Elektromagnetism